Trogon ambiguus är en fågel i familjen trogoner inom ordningen trogonfåglar. Den betraktas oftast som underart till kopparstjärtstrogon (Trogon elegans), men urskiljs sedan 2014 som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig. 

Fågeln delas in i två underarter med följande utbredning: 
 T. a. goldmani – sydligaste USA (södra Arizona och sydvästra New Mexico) och nordvästra Mexiko (Sonora, norra Sinaloa och västra Chihuahua samt ögruppen Islas Marías; nordliga populationer är flyttfåglar.
 T. a. ambiguus – östra och sydcentrala Mexiko söderut till Oaxaca; rapporerad från södra Texas.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Trogoner
Fåglar i nearktiska regionen
Fåglar i neotropiska regionen